S18 steht für:
 Bodensee Schnellstraße, eine geplante Schnellstraße in Österreich
 HMS Otus (S18), ein U-Boot der britischen Oberon-Klasse
 den Chery S18, ein angekündigtes Plug-in-Hybrid-Auto des chinesischen Autoherstellers Chery Automobile
 die Linienbezeichnung der Forchbahn

S-18 steht für:
 USS S-18 (SS-123), ein U-Boot der United States Navy

Š-18 steht für:
 Letov Š-18, ein einmotoriger, zweisitziger Doppeldecker, der als Schulflugzeug entwickelt wurde

Abkürzung